Filipe Augusto Carvalho Souza, plus connu sous le nom de Filipe Souza, est un joueur de football brésilien, évoluant au poste de milieu de terrain à Rio Ave FC.

Biographie

En Club

Bahia (2009-2012)

Rio Ave (2012-2017)

Valence CF (2014-2015)

SC Braga (2015-2016

Benfica (depuis 2017)

Statistiques

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur brésilien
Joueur de l'Esporte Clube Bahia
Joueur du Rio Ave
Joueur du Valence CF
Joueur du Sporting Braga
Joueur du Benfica Lisbonne
Joueur de l'Alanyaspor
Naissance en août 1993
Naissance dans l'État de Rio de Janeiro